Удар Наполеона — название комбинации и завершающего ударного хода в международных шашках. По легенде, в частности, приводимой арбитром ФМЖД Борисом Виноградовым, первым комбинацию провел Наполеон Бонапарт.

Характерен финальный удар 31:22:33:29 и т. д.

Для русских шашек удар Наполеона менее характерен, но может быть проведён. Например, он мог бы состояться в партии Кондраченко — Валюк на чемпионате Беларуси по русским шашкам 2005 года. В партии чёрные выбрали сильнейшее продолжение 18. … fe7!, и удар Наполеона остался за кадром. Это могло бы случиться после 18. … bc7?:

Примечания 

Тактика в шашках
Международные шашки